Аристово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области. Административный центр Шемогодского сельского поселения и Шемогодского сельсовета.

Расстояние до районного центра Великого Устюга по автодороге — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Кузнецово, Верхнее Панкратово, Нижнее Панкратово.

По переписи 2002 года население — 620 человек (316 мужчин, 304 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района